Сент-Фуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 65 км на південний схід від Тулузи, 31 км на північний схід від Фуа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Фуа на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Фуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Сент-Фуа на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сент-Фуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ар'єж

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ар'єж